

Дани сећања 

460-е п. н. е.